Los términos Hermandad o Cofradía de la Cena pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa:

La Hermandad de la Santa Cena de Astorga.
La Hermandad de la Sagrada Cena de Cádiz.
La Hermandad Sacramental de la Santa Cena y María Santísima del Dulce Nombre de Ciudad Real.
La Hermandad de la Sagrada Cena de Córdoba.
La Hermandad de la Santa Cena de Jaén.
La Hermandad de la Cena de Jerez de la Frontera.
La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena de León.
La Hermandad de la Cena de Málaga.
La Archicofradía de nazarenos de N. P. Jesús de la Redención en la Institución de la Sagrada Eucaristía de Salamanca.
La Hermandad de La Cena de Sevilla.
La Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena de Valladolid.
La Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía de Zaragoza.